I Campionati mondiali di short track sono le competizioni che assegnano i titoli mondiali nello sport dello short track e sono organizzate dall'International Skating Union dal 1976 per un totale di 46 edizioni. Dal 1976 al 1977 avevano la dicitura World Competition, dal 1978 al 1980 come ISU Championship e dal 1981 come World Short Track Speed Skating Championships). La ISU ha riconosciuto validi i titoli mondiali delle prime cinque annate.

Nel 2023 a Seul, in Corea del Sud, si é svolta la 47ª edizione.

Edizioni

Specialità 
Ai Campionati mondiali si assegnano 12 titoli (6 maschili e 6 femminili), nelle seguenti gare:
 500 m
 1000 m
 1500 m
 3000 m
 classifica generale
 staffetta 3000 m

Pur essendo la staffetta una competizione a squadre, nello stesso anno, ma in periodi e sedi diverse dal mondiale individuale, si disputano i Campionati mondiali di short track a squadre che assegnano un settimo titolo per la cosiddetta Team competition.

Medagliere 

Per le edizioni dal 1976 al 1980, dal 1984 al 1994 e dal 1996 al 1997 sono considerate le medaglie assegnate per la classifica generale e per la staffetta.

Plurimedagliati

Uomini

Donne

Note

Voci correlate 
Campionati europei di short track
Campionati mondiali di pattinaggio di velocità
Campionati mondiali di short track a squadre
International Skating Union - Federazione internazionale di pattinaggio su ghiaccio

Collegamenti esterni